Kikuyu of Gikuyu kan verwijzen naar:
Kikuyu (volk), volk uit Kenia
Gikuyu (taal), Bantoe-taal uit Kenia
Kikuyu (stad), stad in Kenia
Kikuyu-gras, grassoort uit Oost-Afrika
Kikuyu Central Association of KCA, Keniaanse onafhankelijkheidsbeweging